Händel-Haus, een museum in Halle, Duitsland
 Händel House Museum, een museum in Londen, Groot-Brittannië